Jan Gawęcki (1936-) – szybownik, pilot doświadczalny, pilot szybowcowy, samolotowy, balonowy i komunikacyjny, instruktor lotniczy
 Jan Gawęcki (1944-) – profesor nauk rolniczych